Il singolare  dell'ASB Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Zheng Jie era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Jamie Hampton. Il torneo è stato vinto da Agnieszka Radwańska che ha battuto Yanina Wickmayer per 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Agnieszka Radwańska (Campionessa)
 Julia Görges (secondo turno)
 Yanina Wickmayer (finale)
 Zheng Jie (primo turno)

  Sorana Cîrstea (primo turno, ritirata)
  Jaroslava Švedova (secondo turno)
  Christina McHale (primo turno)
  Mona Barthel (semifinale)

Qualificate 

 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Nudnida Luangnam (primo turno)

 Grace Min (primo turno)
 Stéphanie Dubois (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2013
WTA Tour 2013